JBG steht für:
 Jagdbombenfliegergeschwader, fliegender Verband der NVA-Luftstreitkräfte in Regimentsstärke
 Jagdbombenfliegergeschwader 37 (JBG-37)
 Jagdbombenfliegergeschwader 77 (JBG-77)
 Jerusalem Botanical Gardens, deutsch Botanischer Garten Jerusalem
 Jung, brutal, gutaussehend, Album-Trilogie der Rapper Kollegah und Farid Bang:
 Jung, brutal, gutaussehend (2009)
 Jung, brutal, gutaussehend 2 (2013)
 Jung, brutal, gutaussehend 3 (2017)

JBG steht für folgende Bildungseinrichtungen (Akronym von Gymnasium oder Gesamtschule):
 Jakob-Brucker-Gymnasium, eine Bildungseinrichtung in Kaufbeuren
 John-Brinckman-Gymnasium, eine Bildungseinrichtung in Güstrow, siehe Domschule Güstrow
 Joseph-Bernhart-Gymnasium, eine Bildungseinrichtung in Türkheim
 Joseph-Beuys-Gesamtschule

.jbg steht für:
 Dateiendung von Dateien nach dem Kompressionsverfahren JBIG

Abkürzung